China Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 China Peak (Cochise County, Arizona)	
 China Peak (Graham County, Arizona, 1323 m)	
 China Peak (Graham County, Arizona, 2002 m)	
 China Peak (Siskiyou County, Kalifornien, 1260 m)	
 China Peak (Siskiyou County, Kalifornien, 1466 m)	
 China Peak (Trinity County, Kalifornien)	
 China Peak (Yolo County, Kalifornien)	
 China Peak (Curry County, Oregon)	
 China Peak (Grant County, Oregon)